Příjmení Bocek nosí více významných osobností:

 Beata Bocek (* 1983) – česko-polská či slezská písničkářka
 Jan Bocek (* 1943) – český fotograf
 Karel Bocek (1926–2005) – československý politik

Externí odkazy